Az Iszetemheb (3st-m-3ḫ-bỉ.t) ókori egyiptomi név, jelentése: „Ízisz Khemniszben”.

Ismert viselői:

 Iszetemheb, Ámon énekesnője, I. Pinedzsem főpap felesége. (XXI. dinasztia)
 Iszetemheb, Min énekesnője, talán Maszaharta főpap leánya. Fennmaradt katafalkján a főpap leányának nevezik, és neve mellett I. Pinedzsem és Maszaharta kártusa is szerepel. Lehetséges, hogy azonos a 3. pontban említett hölggyel. (XXI. dinasztia)
 Iszetemheb, Ámon első énekesnője, I. Paszebahaenniut fáraó és Wiai leánya, Menheperré főpap felesége. Fiai: II. Pinedzsem és II. Neszubanebdzsed főpapok, Paszebhanut és Hori, lányai: Iszetemheb, Henuttaui, Meritamon és Gautszesen. Egy fia temetkezési papiruszán és egy leánya koporsóján említik, valamint téglákon El-Hibában. Lehetséges, hogy őt említik egy karnaki feliraton is. (XXI. dinasztia)
 Iszetemheb, Menheperré főpap és Iszetemheb leánya, II. Pinedzsem főpap testvére és felesége. Gyermekei: II. Paszebahaenniut fáraó, Henuttaui, Ámon isteni felesége és Harweben templomi énekesnő. Múmiáját, koporsóit, kanópuszedényeit és más temetkezési kellékeit megtalálták a DB320-as sírban, ma Kairóban találhatóak az Egyiptomi Múzeumban. Korábbi, fel nem használt koporsóit később átalakították férje másik felesége, Neszihonsz temetéséhez. (XXI. dinasztia)
 Iszetemheb, Menheperré főpap és Iszetemheb leányának, Henuttauinak a lánya. (XXI. dinasztia)
 Iszetemheb, Neszipaherenmutnak, Ámon negyedik prófétájának felesége, Tjanefernek, Ámon harmadik prófétájának anyja. Fia koporsóján említik nevét. (XXI. dinasztia)
 Iszetemheb, II. Oszorkon fáraó egy felesége. Lányuk, Tjeszbasztperu hercegnő kanópuszedényein említik. (XXII. dinasztia)
 Iszetemheb hercegnő és királyné, Sabaka núbiai fáraó leánya, valószínűleg Tanutamon nagy királyi hitvese, az abüdoszi D3 sír tulajdonosa. Koporsójának darabjai, kanópuszedényei és usébtijei ma Kairóban találhatóak. (XXV. dinasztia)
 Iszetemheb hercegnő, II. Nékó fáraó leánya, II. Pszammetik testvére. Együtt említik testvéreivel nevelőjük, Noferibré-nofer egy szobrán. (XXVI. dinasztia)

Források

Ókori egyiptomi nevek